Квалификациите за Световното първенство по футбол 2014 в зона Африка включва 53 отбора от континента, които спорят за пет директни квоти за световното първенство.

Формат 
Форматът, който бе съобщен на 16 май, започва с първи етап от 12 мача на разменено гостуване. Мачовете, включват 24-те най-слаби отбори според ранглистата на ФИФА, бяха изтеглени чрез жребий в Бразилия на 30 юли 2011.

12-те победителя се присъединяват към останалите 28 страни във втория етап, който включва 10 групи по 4 отбора. Победителите във всяка група продължават в третия кръг, който включва 10 мача на разменено гостуване между победителите от другите групи, като победителите от 10-те мача вобщия резултат се класират за Световното първенство.

Участници 
Класацията на ФИФА от юли 2011 се използва за определяне на отборите за първите два кръга, които бяха изтеглени в Бразилия на 30 юли 2011. (Мястото в класацията е показана в скобите)

{|
!Започват от втория кръг  (Класирани 1-во до 28-о)
!Започват от първия кръг  (Класирани 29-о до 52-ро)
|- valign=top
|
  (14)
  (34)
  (36)
  (39)
  (43)
  (46)
  (49)
  (50)
  (52)
  (55)
  (60)
  (63)
  (63)
  (68)
  (71)
  (72)
  (74)
  (76)
  (77)
  (82)
  (86)
  (86)
  (89)
  (93)
  (97)
  (98)
  (100)
  (100)
|
  (103)
  (123)
  (123)
  (125)
  (127)
  (129)
  (130)
  (134)
  (139)
  (140)
  (143)
  (149)
  (151)
  (155)
  (158)
  (169)
  (175)
  (184)
  (188)
  (191)
  (194)
  (195)
  (199)
  (без класиране)
|}

 Notes
  не участват в Световното първенство 2014.

Първи етап 

Първия етап включва 12 мача на разменено гостуване, която включва 24-те най-слаби отбори в Африка. Мачовете бяха изтеглени на официалния жребий в Рио де Жанейро, Бразилия на 30 юли 2011. Победителите продължават във втория етап.

Урни 
Класацията от юли 2011 е използвана за определяне на урните.

Мачове 

|}

 Бележка:  се отказват от участие на 31 октомври 2011. се класират автоматично за втория кръг.

Втори етап 

Втория етап включва първите 28 отбора от класацията заедно с 12-те победителя от първия кръг. Отборите бяха разпределени в групи по време на жребия в Рио де Жанейро, Бразилия на 30 юли 2011. Първите отбори от всяка група продължават в третия кръг.

Урни 
Класирането на ФИФА от юли 2011 е използвано за разпределяне на урните.

† Победителите от първия етап, които не са известни по време на жребия

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Трети етап 

|}

Източници 

АФК